Александр Шефер:
 Шефер, Герман (1911—1977) — немецкий композитор маршевой музыки.
 Шефер, Герман (1927—2009) — немецкий композитор симфонической музыки.
 Шефер, Герман (1892—1966) — западногерманский государственный деятель, федеральный министр по особым поручениям ФРГ (1953—1956).